In den Vereinigten Staaten gibt es mehrere Interstate Highways mit der Nummer 105:

 Interstate 105 (Kalifornien)
 Interstate 105 (Oregon)